Hrvatska:
 Sekulići (Ozalj), gradsko naselje Ozlja

Crna Gora:
 Sekulići (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad